The Voice Senior – międzynarodowy format telewizyjny typu talent show.

Programy telewizyjne

Europa 

 The Voice Senior – polski program telewizyjny
  – holenderski (oryginalny) program telewizyjny
  – niemiecki program telewizyjny
  (ros. Голос. 60+) – rosyjski program telewizyjny
  – włoski program telewizyjny
 The Voice Senior – arabski program telewizyjny
  – litewski program telewizyjny (typu The Voice Senior)
  (odpowiednik The Voice Senior w Hiszpanii) – hiszpański program telewizyjny

Ameryka Północna 

  – meksykański program telewizyjny

Ameryka Południowa 

  (odpowiednik The Voice Senior w Brazylii) – brazylijski program telewizyjny

Azja 

  (taj. เดอะวอยซ์ ซีเนียร์ ไทยแลนด์) – tajski program telewizyjny

Zobacz też 

 The Voice (format)
 The Voice Kids (format)
 The Voice Teens (format)